Даниэль Майкл Клири (; , , Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада) — канадский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз», в составе которого в 2008 стал обладателем Кубка Стэнли .

Игровая карьера

Достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли в 2008 году.

Статистика

Клубная

Международная 

Хоккейные нападающие
Игроки «Белвилл Буллз»
Игроки «Индианаполис Айс»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки ХК «Мура»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккеисты Канады
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Аризона Койотис»
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»